L'edizione 1972-73 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Hans-Jürgen Kreische (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Dinamo Dresda campione della Germania Est 1972-73.
 Union Berlino e Hallescher Chemie retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972